«Le Secret» — одинадцятий студійний та сьомий франкомовний альбом канадо-бельгійської поп-співачки Лари Фабіан. У Франції альбом вийшов 15 квітня 2013.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Лара Фабіан ‎– альбом Le Secret на discogs.com 
 Офіційний вебсайт Лари Фабіан 

Альбоми Лари Фабіан
Франкомовні музичні альбоми